Far
 Farell Editors, casa editorial de Sant Vicenç de Castellet